Валер:

 Валер — сокращённая форма имени Валерий.
 Валер — коммуна в губернии Эстфолл в Норвегии.
 Валер, Симона (1921—2010) — французская актриса театра и кино.

См. также